Vidua nigeriae  — вид птиц из семейства вдовушковых. Ранее считался подвидом Vidua funerea.

Распространение 
Обитают в Гамбии, Нигерии и Камеруне.

Описание 
Даже самцов этих птиц, а тем более молодых особей и самок, сложно отличить от других вдовушек. Самки напоминают домовых воробьев. У самцов этих птиц чёрное оперение с зелёным отливом, которое может казаться чёрным, синим или багрянистым под светом полуденного солнца. Длина тела 10-11 см, вес 10-14 г.

Биология 
Рацион состоит из семян и зёрен. Гнездовые паразиты, откладывают яйца в гнёзда Ortygospiza atricollis из рода перепелиных астрильдов. Это достаточно необычно, потому что упомянутая птица является лишь дальним родственником амарантов, на которых обычно паразитируют вдовушки. Vidua nigeriae подкладывают в гнездо собственные яйца, но не уничтожают яйца хозяина.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/quailfinch-indigobird-vidua-nigeriae
 R.B. Payne & L.L. Payne, Song mimicry and species status of the indigobirds Vidua: Ibis 136 (1994): 291—304.

Вдовушковые
Животные, описанные в 1908 году
Птицы Африки